Frank McCool (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1936-1937 || Calgary Bronks Bantam AAA || AMBHL || 2 || || || || 120|| 9|| 4,5|| || 0|| || || || || || || || || || 
|-
| 1936-1937 || Calgary Canadians || CCJHL || 1 || || || || 60|| 3|| 3|| || 0|| || || || || || || || || || 
|-
| 1937-1938 || Calgary Columbus Club || CCSHL || 12 || || || || 720|| 47|| 3,92|| || 1|| || 3|| || || || || 2,67|| || || 
|-
| 1937-1938 || Calgary Columbus Club || Coupe Memorial || 4 || 1|| 3|| 0|| 240|| 19|| 4,75|| || || || || || || || || || || || 
|-
| 1938-1939 || Calgary Columbus Club || CCSHL || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1939-1940 || Université Gonzaga || NCAA || 8|| || || || 480|| 46|| 5,75 || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1940-1941 || Université Gonzaga || NCAA || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1941-1942 || Université Gonzaga || NCAA || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1942-1943 || Calgary Currie Army || ASHL || 24|| || || || || 81|| 3,37 || || 1|| || 5|| 4|| || || || || || || 
|-
|1944-1945 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||50 ||24 ||22 ||4 || ||161 ||3,22|| || 4  ||0 ||13 ||8 ||5 ||4 ||2,23 || || || ||
|-
|1945-1946 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||22 ||10 ||9 ||3 || ||81 ||3,68 || ||0 ||5 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-

|72 ||34 ||31 ||7 || ||242 ||3,36 || || 4 ||5 ||13 ||8 ||5 ||4 ||2,23 || - ||- ||- ||-

Références 

Naissance en octobre 1918
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Décès en mai 1973
Champion de la Coupe Stanley
Décès à 54 ans
Gagnant du trophée Calder